Куртфонтен може да се односи на:

 Куртфонтен (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Куртфонтен (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура